Der Verband freier Bau- und Bodensachverständiger e. V. (VFB) ist ein deutscher Berufs- und Branchenverband.

Geschichte 
Der Verein wurde im Jahre 1999 gegründet, arbeitet überregional und ist ein unabhängiger Verband, der die Interessen von Experten, Bausachverständigen und Baugutachtern gegenüber Dritten vertritt. Weitere primäre Aufgabe des VFB ist die Vermittlung von Baugutachtern und Bausachverständigen an Unternehmen, Privatpersonen, Behörden und Gerichte.

Aufgaben 
Die Sachverständigen des VfB erstatten Gutachten für Behörden, Wirtschaft, Industrie und Gewerbe sowie für private Verbraucher, Gerichte und Staatsanwaltschaften. Sie werden vor der Aufnahme in die  Sachverständigenrolle vom Verband auf ihre Qualifikation und Berufserfahrung überprüft. Mitglied des Verbandes können somit nur Personen werden, die einen Nachweis ihrer besonderen Fachqualifikation erbringen können. In der Regel sind dies nur Personen, die ein Studium oder eine fachspezifische Ausbildung absolviert haben.

Organisation 
Mitglieder, die eine besondere fachliche Qualifikation aufweisen, können vom Verband freier Bau- und Bodensachverständiger e. V. eine Zertifizierungsurkunde nach VFB-Norm mit der Bezeichnung „zertifizierter Sachverständiger“ erhalten.

Zertifizierte Sachverständige müssen weitere Qualifizierungsnachweise erbringen, unter anderem eine mindestens 5-jährige Berufserfahrung.

Die Sachverständigenausweise sind 5 Jahre gültig. Bei einer Verlängerung müssen die Weiterbildungs-Qualifikationen nachgewiesen werden.

Weblinks 
 www.vfb-ev.de Offizielle Website

Organisation (Sachverständigenwesen)
Berufsverband (Bauwesen)
Gegründet 1998
Verein (Düsseldorf)